Чемпионат Монголии по международным шашкам  среди мужчин 2015 года прошёл 17—27 марта. В нём приняли участие 14 спортсменов, в том числе, 2 международных гроссмейстера и 4 мастера ФМЖД. Одновременно проходил финал чемпионата Монголии среди женщин.

Чемпионом Монголии стал Дулийн Эрдэнэбилэг. На втором месте Цэрэнбямбын Отгонбилэг, на третьем месте Ганжаргалын Ганбаатар.

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты Монголии по международным шашкам
2015 год в шашках
Март 2015 года
Спорт в Монголии в 2015 году